Team Lotus (1958–1994) volt Formula–1-es csapat
 Lotus Racing, 2011-ben Team Lotus (2010–2011) Formula–1-es csapat, 2012-től Caterham néven szerepel
 Lotus F1 Team (2012–2015) Formula-1-es csapat, a Lotus Renault GP jogutóda
 Lotus Cars (1952–1994) brit autógyártó manufaktúra
 Lotus Software
 Lótuszfélék
 Lotus, a kerep növénynemzetség (pillangósvirágúak/bükkönyformák család) latin neve
 Lotus (album), Christina Aguilera amerikai énekesnő hetedik stúdióalbuma